Србобран је термин који може да се односи на:

 Србобран — градско насеље и општина у Србији;
 Општина Србобран (Република Српска) — општина у Републици Српској
 Србобран (1992—1995) — назив за Доњи Вакуф током рата у Босни и Херцеговини;
 Србобран — српско народно мушко име;
 Србобран — назив за више часописа.
 Србобран (Исток), насеље у општини Исток
 Амерички Србобран - часопис 
 ФК Србобран
 Радио Србобран
 Србобран (лист), часопис 
 Србобран (календар)